Villa Mattei al Celio, oggi villa Celimontana – villa con annesso parco a Roma
 Villa Mattei al Palatino – villa, oggi distrutta, a Roma
 Villa Mattei all'Esquilino – villa, oggi distrutta, a Roma
 Villa Mattei – edificio a San Prospero Parmense, frazione di Parma